Mani a plusieurs acceptions :

Mythologie 
 le prophète mésopotamien Mani ou Manès, né en 216, qui prêcha le manichéisme ;
 le dieu nordique Máni, personnification de la Lune ;

Patronyme 

 
 Anna Mani (1918 – 2001), une physicienne et une météorologue indienne.
Nils Mani (1992-), skieur alpin Suisse.
 Rrahim Mani (1976-), coureur cycliste kosovar.

Ethnonyme 

 une population autochtone de Thaïlande, proche des Orang Asli de Malaisie.

Toponyme 

 le nom d'une région de la Grèce, le Mani ou Magne (Grèce) situé au sud du Péloponnèse entre la Messénie et la Laconie
 Maní,  petite ville de l'État du Yucatan, Mexique
 Mani est une commune du Burkina Faso située dans le département du Nouna.
 Mani une localité du Nigéria.
 Mani (rivière) est une rivière de Guinée.

Langues 
 mani ou bullom so, langue atlantique parlée dans la région de Samou en Guinée et en Sierra Leone ;
 mani ou makari, langue tchadique parlée au Cameroun et au Tchad ;
 mani, dialecte du mser, langue tchadique du Cameroun et du Tchad ;

Musique 
 Mani Hoffman est un chanteur français.
 Mani, nom de scène du rappeur  Abdelilah El Foulani
 MANI est un groupe de musique français dont le chanteur principal est Mani Hoffman.

Autres 
 le nom usuel d'un mantra du bouddhisme Mahayana : Om mani padme hum ;
 La musique mani est un récent et important courant musical et culturel en Roumanie.

Notes et références 

Patronyme indien
Homonymie d'hydronyme